Johannes Boese oder Johannes Böse ist der Name folgender Personen:

* Johannes Boese (Bildhauer) (1856–1917), deutscher Bildhauer
 Johannes Böse (Pädagoge) (1879–1955), deutscher Pädagoge
 Johannes Boese (Archäologe) (1939–2012), deutscher Archäologe und Altorientalist

Siehe auch:
 Johann Böse